Мамонтова пещера:

 Мамонтова пещера — самая длинная пещера мира
 Мамонтова пещера — национальный парк, созданный для охраны одноименной пещеры
 Мамонтова пещера (Западная Австралия)
 Эмине-Баир-Хосар или Мамонтовая пещера — карстовая (вымывная) пещера вертикального типа, расположена недалеко от Мраморной пещеры на нижнем плато массива Чатыр-Даг в Крыму.
 Мамонтова пещера (Польша) — пещера (:en:Jaskinia Mamutowa) в Польше

См. также 
 Мамонтовая
 Мамонтова